La Yale School of Nursing (YSN) è la scuola infermieristica dell'Università di Yale, fondata nel 1923 grazie ai finanziamenti della Fondazione Rockefeller.

Note

Voci correlate 
 Università di Yale

Collegamenti esterni
 

Infermieristica